Lucine peut désigner des noms communs ou des noms propres:

Zoologie
 La Lucine (Hamearis lucina), un lépidoptère (papillon).
 Les Lucines, des mollusques comestibles.

Prénom 
 Lucine, la déesse romaine de l'accouchement.
 Lucine, une sainte romaine.
 Lucine Amara (né en 1927), soprano américaine d'origine arménienne.

Personnalité ayant ce patronyme 
Kim Lucine (né en 1988), patineur français et monégasque.
Clémentine Lucine (née en 1982), skieuse nautique française

Science 
 , un astéroïde.

Voir aussi